Хе́ркимер () — английская фамилия и топоним штата Нью-Йорк (США).

Фамилия
  (1773 — 1848) — американский юрист и политик.
  (ок. 1732 — 1795) — , военный.
  (1925—2015) — американский инноватор и изобретатель в области чирлидинга.
  (ок. 1728 — 1777) — , генерал.

Топоним штата Нью-Йорк
 Херкимер — округ.
  — городок.
  — деревня в составе одноимённого городка.
 
  — форт близ городка , существовал с 1740 по 1840 год.
  — кварц, впервые обнаруженный на территории округа.